Бізнес (англійською — Business):

 Бізнес — підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не може суперечити закону і спрямована на отримання прибутку.
 Бізнес — україномовний діловий тижневик в Україні.
 Business — у минулому український інформаційно-аналітичний-телеканал.
 Business — пісня американського репера Емінема.

Див. також 
 Бізнес